Glen ist:
 das englische Wort für ein Bergtal. Speziell für ein abgelegenes, langes und enges bzw. tiefes Tal, sowie für eine Vertiefung zwischen zwei Hügeln. Es ist abgeleitet von  bzw. .
 ein besonders in Schottland verbreiteter Bestandteil von Ortsbezeichnungen, die sich in schottischen Produkten und Marken wie Glenfiddich Whisky wiederfindet
 ein männlicher Vorname, siehe Glenn
 Glen Motors, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller

Glen ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Glen (* 1951), britischer Bluesmusiker
 Alice Esther Glen (1881–1940), neuseeländische Autorin und Journalistin
 Cornell Glen (* 1981), Fußballspieler aus Trinidad und Tobago
 Emery Glen, US-amerikanischer Bluessänger der 1920er-Jahre
 Henry Glen (1739–1814), US-amerikanischer Politiker
 Hugh Francis Glen (* 1950), südafrikanischer Botaniker
 Iain Glen (* 1961), schottischer Schauspieler
 James Allison Glen (1877–1950), kanadischer Politiker
 James Glen (1701–1777), britischer Politiker; Gouverneur der Province of South Carolina

 Marla Glen (* 1960), US-amerikanische Jazz-Sängerin
 Marlyn Glen (* 1951), schottische Politikerin
 Mary Glen-Haig (1918–2014), britische Fechterin und Sportfunktionärin
 Robert Glen (1905–1991), britisch-kanadischer Entomologe
 Thomas Glen-Coats (1878–1954), britischer Segler und Geschäftsmann
 William Glen (1789–1826), schottischer Dichter

Glen heißen folgende

Gewässer:
 Glen Aiken Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon
 North Fork Glen Aiken Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon
 River Glen, Nebenfluss des River Welland in England

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Glen Ellen (Kalifornien)
 Glen Ellyn, Illinois
 Glen (Minnesota), im Aitkin County
 Glen (Mississippi)
 Glen (New Hampshire)
 Glen (New York)

Orte in Schweden:
 Glen (Schweden), Ort in Schweden

Orte in Italien:
 Glen (Montan), Fraktion der Gemeinde Montan in Südtirol

Orte in Schottland:
 Great Glen, eine tektonische Verwerfung

Sonstiges:
 Glen-Gletscher, Gletscher im Coatsland, Antarktika
 Glen Peak, Berg auf der Liard-Insel im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Gleen
 Glehn
 Glen Mills
 Glen Township